HMS Triumph (Корабль Его Величества «Тра́йэмф», от латинского «триумф») — британский авианосец типа «Колоссус». Введён в строй после окончания Второй мировой войны. В качестве авианосца применялся во время войны в Корее. В дальнейшем переоборудован в плавучую ремонтно-техническую базу. Разобран на металл в 1981 году.

История 

В октябре 1955 года находился с визитом «доброй воли» в Ленинграде (СССР), поднявшись по Неве до моста Лейтенанта Шмидта.

Примечания

Ссылки 
 Maritimequest HMS Triumph photo gallery
 Britain’s Small Wars — HMS Triumph in Korea
 «The Forgotten Cruise» HMS Triumph and the 13th Carrier Air Group

Триумф
Суда по алфавиту